Tenisowy turniej WTA Poli-Farbe Budapest Grand Prix 2011 odbywa się w dniach 4 – 10 lipca w węgierskim Budapeszcie na kortach ziemnych. Pula nagród wynosi 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 na Węgrzech